B74 peut faire référence à :
 Bundesstraße 74, une route fédérale allemande reliant Berne à Stade ;
 Filariose, d'après la Classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres